Popelin ist der Familienname folgender Personen:
 Claudius Popelin (1825–1892), französischer Schriftsteller, Historien- und Porträtmaler
 Marie Popelin (1846–1913), belgische Frauenrechtlerin

Popelin ist der Name folgender Orte:
 Popelín, eine Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Popeline